

Astronomia 
 Metis – planetoida o numerze katalogowym 9
 Metis – księżyc Jowisza

Biologia 
 metis (kłusak rosyjski, Métis Trotter) – rasa konia
 metis – łacińska nazwa gatunkowa, np. Apatura metis

Mitologia grecka 
 Metis (Metyda) – w mitologii greckiej bogini i uosobienie roztropności i przewrotności, kochanka (lub pierwsza żona) Zeusa

Inne 
 9K115 Metis (Metys) – rosyjski pocisk przeciwpancerny

Zobacz też 

 Métis-sur-Mer – miasto w prowincji Quebec, w Kanadzie